Mount Disappointment kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Disappointment (berg i Australien), Victoria, Whittlesea,

USA 

 Mount Disappointment (berg i USA), Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar